Агвакатитлан има више значења:
  Агвакатитлан, Ла Карета (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агвакатитлан (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агвакатитлан (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику